L'Open de Greenwich 2014 est l'édition 2014 du tournoi de squash Open de Greenwich qui se déroule du 23 au  à Greenwich (Connecticut). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées et une wild-card Cecilia Cortes. 

Joelle King l'emporte en finale face à Low Wee Wern, déjà finaliste malheureuse l'année précédente.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Greenwich
 Saison 2014 de la WSA

Liens externes 

Open de Greenwich (Connecticut)
Sport aux États-Unis en janvier 2014
Squash en 2014